Küferbach ist ein Gewässer:

 Küferbach (Dornbirn), Gewässer in Dornbirn im Bundesland Vorarlberg
 Küferbach (Lein), Zufluss zur Lein in Heuchlingen in Baden-Württemberg